DiskImageMounter — утиліта, що керує монтуванням дискових образів в Mac OS X починаючи з версії 10.3. Як BOMArchiveHelper не має графічного інтерфейсу при подвійному кліку. Розташована в /System/Library/CoreServices/DiskImageMounter.app

Підтримані формати образів
 Apple Disk Image (,dmg com.apple.disk-image)
 UDIF образи (.udif, com.apple.disk-image-udif); UFID сеґмент (.devs, .dmgpart, com.apple.disk-image-udif-segment)
 self mounting image (.smi, com.apple.disk-image-smi)
 DVD/CD-R образ (.toast, .dvdr, .cdr, .com.apple.disk-image-cdr, com.roxio.disk-image-toast)
 сеґмент дискового образу (dmgpart)
 Disk Copy 4.2 образ (.dc42, .diskcopy42, .com.apple.disk-image-dc42)
 DART образи (.dart, com.apple.disk-image-dart)
 raw disk image (devrm hdrv, DDim, co,.apple.disk-image-raw)
 PC drive container (OPCD, com.apple.disk-image-pc)
 образи ISO (.iso, public.iso-image)
 розріджений образ (.sparseimage, com.apple.disk-image-sparse, .sparsebundle)

MacOS